Ма́ртенс () — прізвище німецького та нідерландського походження.

Відомі носії 
 Адольф Мартенс (; 1850—1914) — німецький вчений-металург, піонер у галузі металографії сталі.
 Боб Мартенс (; 1930—2003) — бельгійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Вілфрід Мартенс (; 1936—2013) — прем'єр-міністр Бельгії (1979—1981).
 Дірк Мартенс (; 1450—1533) — книговидавець, гуманіст.
 Карл Едуард фон Мартенс (; 1831–1904) — німецький зоолог.
 Конрад Мартенс (; 1801—1878) — австралійський живописець і графік. 
 Мартен Мартенс (; 1984) — бельгійський футболіст.
 Мартін Мартенс (; 1797—1863) — бельгійський ботанік, професор хімії та ботаніки нідерландського походження.
 Моріс Мартенс (; 1947) — бельгійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ронні Мартенс (; 1958) — бельгійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Мартенс Людвіг Карлович (1874—1948) — радянський вчений, доктор технічних наук (1935).
 Мартенс Федір Федорович (1845—1909) — російський юрист.

Див. також 
 Мартен (значення)
Нідерландські прізвища
Німецькі прізвища